Bindesbøll est un nom de famille danois notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Michael Gottlieb Bindesbøll (1800–1856), architecte danois ;
 Thorvald Bindesbøll (1846–1908), architecte danois, fils du précédent ;
  (1851–1934), artiste textile danoise, sœur du précédent.

Notes et références